Какули́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Какулидис, Георгиос (1871—1946) — греческий вице-адмирал, командующий флотом.
 Какулидис, Христос (в монашестве Хризостом; 1931—2002) — митрополит Эдесский.
 Какулидис, Эллен (род. 1997) — датская шахматистка.